

Biografia

Infanzia 

Era la figlia di William Cecil, II conte di Salisbury, e di sua moglie, Lady Catherine Howard, figlia del Thomas Howard, I conte di Suffolk.

Matrimonio 

Nel 1629 sposò Algernon Percy, X conte di Northumberland. Ebbero cinque figli ma solo due raggiunsero l'età adulta.

Nel 1632 divenne Contessa di Northumberland, alla morte del suocero.

Morte 
Morì il 6 dicembre 1637 di morbillo.

Discendenza 
Lady Anne e Algernon Percy, X conte di Northumberland ebbero:
 Lady Anne (19 dicembre 1633-29 novembre 1654) che sposò Philip Stanhope, II conte di Chesterfield, non ebbero figli;
 Lady Elizabeth (1636-1718), che sposò Arthur Capell, I conte di Essex, ebbero due figli.

Collegamenti esterni
 
 http://www.thepeerage.com/p1047.htm#i10465

Cecil